Des Arc es el nombre de dos localidades de los Estados Unidos:

 Des Arc, en el estado de Arkansas.
 Des Arc, en el estado de Misuri.